Andrija Aleši (1425-1505), un peintre, sculpteur et architecte de la Renaissance.

 Fausto Russo Alesi (1973-), un acteur et metteur en scène italien ;
 Giuliano Alesi, (1999-), un pilote automobile français, fils de Jean Alesi ;
 Giuseppe D'Alesi (1612-1647), un artisan, révolutionnaire sicilien ;
 Hugo d'Alesi (1849-1906), un peintre et un graphiste publicitaire français d'origine roumaine ;
 Jean Alesi (1964-), un pilote automobile français.

Voir aussi 
 Nyanzapithecus alesi, une espèce fossile de primates du genre Nyanzapithecus de la famille des proconsulidés